КРЭС— аббревиатура. Может означать:
 КРЭС — Криворожская районная электрическая станция.
 КРЭС — Киевская районная электрическая станция, позднее — ТЭЦ-2, СТ-2.
 КРЭС — историческая местность в Кривом Роге.